

Persone 
 Alessandro Nocco (1997 – ) – pilota motociclistico italiano 
 Ernesto Nocco (1957 – ) –  velocista italiano
 Giuseppe Nocco (1939 – ) –  senatore italiano
 Vita Maria Nocco (1974 – ) –  senatore italiano